Kevin Romy (né le  à La Chaux-de-Fonds) est un joueur suisse de hockey sur glace évoluant en tant qu'attaquant, avec le Genève Servette HC en Ligue Nationale A.

Carrière en club 
Kevin Romy a commencé sa carrière comme joueur de hockey dans sa ville natale en 2000, lorsque le HC La Chaux-de-Fonds est descendu en Ligue Nationale B. En 2002, il quitte le club pour aller jouer avec le Genève-Servette Hockey Club (GSHC). En été 2005, Kevin Romy a signé un contrat avec le HC Lugano. Après sept années au Tessin, il revient, au début de la saison 2012-2013 avec le Genève-Servette Hockey Club. Le , il annonce sa retraite du hockey sur glace malgré ses deux ans de contrat restants avec le GSHC. Il déclare à ce titre .

Carrière internationale 
Kevin Romy a joué avec l'équipe suisse U18 aux championnats du monde en 2002 et 2004 et les championnats du monde U20 en 2003, 2004 et 2005. Il a ensuite joué avec l'équipe nationale aux championnats du monde en 2005, 2006 et 2009. Il évolue comme l'un des piliers de l'équipe nationale suisse et généralement avec la  d'attaque durant sa carrière internationale.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2000-2001|| HC La Chaux-de-Fonds|| LNA|| 17|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2001-2002|| HC La Chaux-de-Fonds|| LNB|| 35|| 10|| 13|| 23|| 12|| 10|| 5|| 5|| 10||6 
|-
| rowspan=2|2002-2003|| HC La Chaux-de-Fonds||  LNB|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Genève-Servette HC||  LNA|| 35|| 2|| 2|| 4|| 18|| 6|| 0|| 0|| 0||2 
|-
| 2003-2004|| Genève-Servette||  LNA|| 39|| 6|| 8|| 14|| 10|| 12|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 2004-2005|| Genève-Servette||  LNA|| 41|| 10|| 12|| 22|| 18|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| rowspan=2|2005-2006|| Genève-Servette||  LNA|| 2|| 2|| 1|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Lugano||  LNA|| 36|| 9|| 8|| 17|| 53|| 15|| 2|| 2|| 4|| 8
|-
| 2006-2007|| HC Lugano|| LNA|| 40|| 7|| 17|| 24|| 56|| 4|| 0||1 ||1 ||33 
|-
| 2007-2008|| HC Lugano||  LNA|| 50|| 10|| 12|| 22|| 51|| 5|| 2|| 1||3 ||0 
|-
| 2008-2009|| HC Lugano||  LNA|| 45|| 9|| 19|| 28|| 47|| 5|| 0|| 4|| 4||2 
|-
| 2009-2010|| HC Lugano||  LNA|| 37|| 7|| 11|| 18|| 28|| 2|| 0||0 ||0 ||0
|-
| 2010-2011|| HC Lugano||  LNA|| 48|| 8|| 11|| 19|| 24|| 2|| 0|| 0|| 0||2
|-
| 2011-2012|| HC Lugano||  LNA|| 44|| 18|| 21|| 39|| 10|| 6|| 1|| 2|| 3||0
|-
|2012-2013|| Genève-Servette HC ||  LNA||50||15||19||34||10||7||3||1||4||4
|-
|2013-2014|| Genève-Servette HC ||  LNA||49||11||23||34||14||12||3||3||6||8
|-
|2014-2015 || Genève-Servette HC ||LNA ||48||18||15||33||16||6||0||1||1||0 

|2002||CM -18 ans||8||9||5||14||4|| 
|-
|2003||CM -20 ans||6||2||3||5||0|| 
|-
|2003||CM -18 ans||6||4||8||12||4|| 
|-
|2004||CM -20 ans||1||0||0||0||0|| 
|-
|2005||CM -20 ans||6||3||2||5||8|| 
|-
|2005||CM||7||0||0||0||0|| 
|-
|2006||CM||6||0||0||0||2|| 
|-
|2009||CM||6||0||0||0||0|| 
|-
|2010||CM||7||0||1||1||4|| 
|-
|2012||CM||7||1||5||6||2|| 
|-
|2014 || JO|| 4 || 0 || 1 || 1 || 0 || 
|-
|2014||CM||7||1||5||6||2|| 
|-
|2015||CM||8||0||1||1||2||

Notes et références

Notes

Références 

Naissance le 31 janvier 1985
Naissance à La Chaux-de-Fonds
Sportif neuchâtelois
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du HC Lugano
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace